Шумга:

 Шумга 1-я — река в России, протекает в Челябинской области.
 Шумга 2-я — река в России, протекает в Челябинской области.